Az amerikai nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt Laguna Secában rendezték június 14-én.

Az elmúlt éveknek megfelelően csak a királykategória képviseltette magát ezen a versenyen, melyet Marc Márquez nyert meg. A német Stefan Bradl első pole-pozícióját és első dobogós helyezését szerezte meg ezen a versenyen. Ez volt az utolsó amerikai nagydíj ezen a pályán, helyébe 2014-től az argentin nagydíj lépett.

MotoGP

Források 

USA
motogp
Kalifornia sportélete